Collegio elettorale di Chiari – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Chiari – collegio elettorale del Regno d'Italia
 Collegio elettorale di Chiari – collegio elettorale della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Chiari – collegio elettorale del Senato della Repubblica